Zaleszany heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Zaleszany (Kleszczele), Dorf im Powiat Hajnowski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Kleszczele
 Zaleszany (Michałowo), Dorf im Powiat Białostocki der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Michałowo
 Zaleszany, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Stalowowolski der Woiwodschaft Karpatenvorland, siehe Gmina Zaleszany